Termenul „Sidney” se poate referi la:

Nume de botez
Sidney Altman, chimist canadian
Sidney Bradford, orb, la 52 de ani și-a redobândit vederea 
Sidney Govou, un fotbalist internațional francez
Sidney James, actor evreu-englez
Sidney Lumet, regizor de film american
Sidney Poitier, actor american
Sydney Pollack, regizor, producător și actor american
Sidney Pressey, inventator
Sidney Sheldon, scriitor american
Nume de familie
Philip Sidney, poet englez